Le terme tabulaire peut désigner :
 Un os du crâne de certains vertébrés
 Une forme de port détenu par certains végétaux (voir Tabulaire (Botanique))
 En minéralogie, l'on qualifie certains cristaux de tabulaires dès lors qu'ils présentent une forme de tablette 
 En géomorphologie, se dit d'une structure géologique à laquelle correspond une topographie plane (plateau, haute plaine), limitée par des abrupts.
 Un objet disposé en tables, en tableaux